600 000 francs par mois est un roman de Jean Drault publié en 1922 dont sont tirés :
 600 000 francs par mois, un film français réalisé par Nicolas Koline et Robert Péguy sorti en 1926
 600.000 francs par mois, une pièce de théâtre adaptée du roman précédent par Albert-Jean en 1933.
 Six cent mille francs par mois, un film français réalisé par Léo Joannon sorti en 1933